Лобанова, Наталья:
 Лобанова, Наталья Владимировна (1947—1998) — советская прыгунья в воду.
 Лобанова, Наталия Владиславовна (1909—1985) — советская шахматистка.